2 miejscowości w Polsce: 
 Sulistrowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Sulistrowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska